Pisarri peut se référer à :

Patronyme 
 Antonio Pisarri (v. 1660 - v. 1679), imprimeur italien ;
 Carlo Antonio Pisarri (1720 - 1780), peintre et graveur italien ;
 Costantino Pisarri ( - v. 1752), imprimeur italien ;
 Ferdinando Pisarri (1705 - 1778), imprimeur italien.

Toponymie 
 Pisari, village de Bosnie-Herzégovine.